O Torneio de Paris de 1963 foi a sétima edição do Torneio de Paris, realizado na capital da França e disputado por quatro equipes da Europa e da América do Sul, entre 11 de junho de 1963 a 13 de junho de 1963. O objetivo principal dos franceses era criar um competição reunindo os melhores clubes europeus e sul-americanos. O modelo foi padrão para todas a edições, sempre disputado no Parc des Princes em Paris na França. O Botafogo do Rio de Janeiro sagrou-se campeão de forma invicta ao superar o Racing Club de Paris por 3 a 2 na decisão.

Participantes

Partidas 
 Semifinal

 3º Lugar

 Final

Ver também 
 Torneio de Paris de Futebol

Ligações externas 
 RSSSF - Tournoi International de Paris

1963
1963 no futebol